Джон Госсенс (* 1988) — нідерландський футболіст, півзахисник клубу «Чикаго Файр».
 Петрус-Ламбертус Госсенс (1827—1906) — бельгійський кардинал римсько-католицької церкви.
 Сальвадор Альєнде Ґоссенс (1908—1973) — президент Чилі.